Santos Futebol Clube, mais conhecido como Santos de Aribiri, é uma agremiação esportiva da cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Atualmente se dedica ao futebol amador e as categorias de base.

História 

O clube foi fundado no dia 21 de julho de 1921 e disputou o Campeonato Capixaba em cinco oportunidades. O clube é do bairro de Paul. O apelido se deu pelo fato de o estádio do Santos, o Manoel Araujo de Oliveira, ser no bairro de Aribiri. O time profissional que disputava o Campeonato Capixaba costumava fazer o trajeto entre os dois bairros de bonde.

Títulos 

Taça Cidade de Vitória: 1964

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Vila Velha
Clubes de futebol fundados em 1921
Fundações no Brasil em 1921